L'Heliopolis Open 2007 est l'édition 2007 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 6 au 12 juillet 2007. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Wael Farag.

Le tenant du titre Wael El Hindi conserve son titre en s'imposant face à Karim Darwish.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open

Liens externes 

Masculin 2007
Sport en Égypte en 2007
Sport en juillet 2007
Squash en 2007